Lønseth ist der Familienname folgender Personen:

 Inger Lønseth (* 1945), norwegische Politikerin der Arbeiderpartiet
 Mari Holm Lønseth (* 1991), norwegische Politikerin der konservativen Partei Høyre
 Pål Lønseth (* 1970), norwegischer Politiker und Jurist der Arbeiderpartiet
 Siri Holm Lønseth (* 1986), norwegische Politikerin